Zegizm (ang. zegism, od inicjałów Z.G. – „zero growth” – „zerowy przyrost”) – pogląd głoszący konieczność powstrzymania lub ograniczenia wzrostu gospodarczego, gdyż jest on równoznaczny z zagładą środowiska naturalnego, przez co pośrednio stanowi zagrożenie dla istnienia samego człowieka.

Idea zegizmu znajduje popularność w środowiskach alterglobalistów oraz niektórych ugrupowań ekologicznych.

Alternatywą dla tradycyjnego wzrostu gospodarczego dokonującego się bez poszanowania dla środowiska jest również koncepcja Zielonego wzrostu, polegająca na korzystaniu z zasobów środowiska w sposób zrównoważony.

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Zegizm w Słowniku wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych Władysława Kopalińskiego
 Inicjatywa "Zero growth" (ang.)

Makroekonomia
Polityka ekologiczna